Water Street Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Water Street Commercial Historic District (Shullsburg, Wisconsin), NRHP-ID 90000998
 Water Street Commercial Historic District (Sparta, Wisconsin), NRHP-ID 92001554